Доржиев (варианты: Доржеев, Дорджеев, Дорджиев) — бурятская и калмыцкая фамилия тибетского происхождения (от тибетского слова «дордже» — ваджра, орудие, широко представленное в буддийской иконографии как божественный атрибут, символ мужского начала и «искусного способа»).

Доржи́ев:
 Доржиев, Агван (1853—1938) — буддийский учёный, дипломат, религиозный, государственный и общественный деятель.
 Доржиев, Александр Цыденешиевич (род. 1958) — российский дипломат.
 Доржиев, Дондок Будаевич (1905—?) — командир и политработник Красной армии.
 Доржиев, Дажуп Дансаранович (1901—1938) — деятель ВКП(б), председатель СНК Бурят-Монгольской АССР.
 Доржиев, Зорикто (род. 1976) — художник.
 

Дордже́ев:
 Дорджеев, Николай Нилович или Доржеев-Нилов, Николай Иосифович (1815—1891) — христианский миссионер, переводчик Библии.

Доржиева, Дулгар Ринчиновна ― российская бурятская поэтесса, Народный поэт Бурятии, Заслуженный работник культуры Бурятии
Доржиева, Римма Содномовна ― российская бурятская художница, Заслуженный художник Республики Бурятии, член Союза художников России, мастер декоративно прикладного искусства Бурятия. Супруга Заслуженного художника Российской Федерации Бальжинима Доржиева и мать Заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева

См. также 
 Дорджиев